Pot referir-se a diferents conceptes, en general serralades que castellanoparlants batejaren com a «nevades»:
 Sierra Nevada (Mèxic)
 Sierra Nevada (Espanya)
 Sierra Nevada (Estats Units)
 Sierra Nevada de Santa Marta (Colòmbia)